Mistrzostwa Polski w boksie – najważniejsza krajowa impreza dla nieprofesjonalnych zawodników zajmujących się boksem. Pierwsze mistrzostwa Polski w boksie amatorskim rozegrane zostały po raz pierwszy w 1924 roku. Mistrzostwa rozgrywane są corocznie (tylko w latach 1940-45 nie odbyły się), a organizatorem jest Polski Związek Bokserski (PZB).

Edycje mistrzostw

Zobacz też 
 Drużynowe mistrzostwa Polski w boksie
 Mistrzostwa Polski w boksie kobiet

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Polskiego Związku Bokserskiego

!
Boks